donkere winteruil
 gevlekte winteruil
 harige winteruil
 roodkopwinteruil
 zwartvlekwinteruil